316 км, 316-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 316 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги. Код 273145.
 316 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае. Код 846247.
 316 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Тверской области. Код 051322.
 316 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги в Свердловской области. Код 788253.
 316 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 583845.